Nueva Frontera kan syfta på:

 Nueva Frontera (förlag)

Geografi

Honduras 

 Nueva Frontera (kommun), Departamento de Santa Bárbara,

Mexiko 

 Nueva Frontera, Mexiko, ort, Guerrero, Acapulco de Juárez, 

Robotskapade Hondurasförgreningar